Bruno Leichtentritt (1888-1965) – medico tedesco-statunitense
 Hugo Leichtentritt (1874-1951) – filosofo, scrittore, compositore e musicologo polacco